De World Series of Darts Finals 2019 was de vijfde editie van de World Series of Darts Finals, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gehouden van 1 tot en met 3 november in de AFAS Live te Amsterdam. James Wade was titelverdediger. Hij werd echter in de laatste 16 uitgeschakeld door Jonny Clayton. Michael van Gerwen won het toernooi voor de vierde keer in zijn carrière door in de finale Danny Noppert te verslaan. Het was de tweede keer in de geschiedenis van de PDC dat er een volledig televisietoernooi werd gespeeld in Nederland.

Gekwalificeerde Spelers

Het deelnemersveld bestond uit 24 spelers. De top-8 van de World Series toernooien van 2019 in:

 US Darts Masters 2019
 German Darts Masters 2019
 Brisbane Darts Masters 2019
 Melbourne Darts Masters 2019
 New Zealand Darts Masters 2019

Daarnaast bestond het deelnemersveld uit twaalf uitgenodigde spelers, die vanaf de eerste ronde aan de bak moesten. 

Ook vond er een kwalificatietoernooi plaats in Barnsley , waarin vier plekken te vergeven waren.

Prijzengeld

Wedstrijdschema

Darts in 2019